St. Petersburg Open 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 24–30 października 2005 roku w Petersburgu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2005 w tenisie ziemnym
2005